Trine Nielsen, nata Trine Jensen (n. 1980) – pallamanista danese
 Trine Østergaard Jensen (n. 1991) – pallamanista danese
 Trine Jensen (n. 1994) – calciatrice danese